Ayutla (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement San Marcos
Ayutla (Jalisco), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Jalisco
Ayutla (Guerrero), een stadje in de Mexicaanse deelstaat Guerrero
Revolutie van Ayutla, een revolutie in Mexico in 1854, ontketend in bovengenoemde plaats